Can Geli (Cornellà del Terri), masia rural a Cornellà del Terri (el Pla de l'Estany) 
 Can Geli (la Jonquera), casa al centre del poble de la Jonquera (l'Alt Empordà) 
 Can Geli (Pau), mas al centre del nucli de Pau (l'Alt Empordà) 
 Can Geli (Ventalló), masia al petit nucli de Montiró (Ventalló, l'Alt Empordà) 
 Can Geli (Vilamacolum), casal al nucli de Vilamacolum (l'Alt Empordà)